Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Gene Mayer 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Bob Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Sandy Mayer /  Gene Mayer (finale)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (semifinali)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1980